est un nom porté par plusieurs souverains :

 Alexandre , roi de Macédoine de -323 à -310 ;
 Alexandre , pape de 1254 à 1261 ;
 Alexandre , roi d'Iméréthie en 1681, de 1683 à 1689 et de 1691 à 1695.

Homonymie